Il y a en France plusieurs Taxes intérieures de consommation (TIC) :
 la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) ;
 la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) ;
 la taxe intérieure de consommation sur les houilles lignites et cokes (TICC).

Fiscalité
Fiscalité au Maroc